W poniższej tabeli porównawczej przedstawiono kilka systemów transkrypcji języka mandaryńskiego. Niektóre z nich mają znaczenie jedynie historyczne. W systemie Gwoyeu Romatzyh sylaby są odmiennie zapisywane w zależności od tonu.

Systemy aktualnie stosowane to: zhuyin, hanyu pinyin oraz często jeszcze Wade-Giles. Poza tym w wielu krajach używane są narodowe systemy transkrypcji języka chińskiego.

W poniższej tabelce można kliknąć symbol przy nazwie systemu, aby dostosować kolejność alfabetyczną w danej kolumnie.

Zobacz też 
 Transkrypcja języka chińskiego

Linki zewnętrzne 
 Systemy transkrypcji języka mandaryńskiego